Hasenkamp steht für:

 Brüggeney genannt Hasenkamp, westfälisches Adelsgeschlecht
 Haus Hasenkamp, Rittersitz in Bochum-Stiepel, Nordrhein-Westfalen, siehe Haus Weitmar
 Hasenkamp, Ortsteil von Dankersen, einem Stadtteil von Minden in Westfalen
 Hasenkamp (Wuppertal), eine Ortslage im Quartier Nächstebreck-Ost in Wuppertal, Nordrhein-Westfalen
 eine Ortslage im Quartier Uellendahl-Ost in Wuppertal, siehe Am Hasenkamp
 Hasenkamp (Entre Ríos), Gemeinde in Argentinien

Hasenkamp ist der Familienname folgender Personen:
 Adolf Hasenkamp (1874–1936), deutscher Nationalökonom
 Friedrich Arnold Hasenkamp (1747–1795), deutscher Theologe und Pädagoge
 Gottfried Hasenkamp (Pseudonym: Gottfried Johannes Gerhart; 1902–1990), deutscher Schriftsteller
 Johann Gerhard Hasenkamp (1736–1777), deutscher Theologe und Pädagoge
 Johann Heinrich Hasenkamp (1750–1814), deutscher Theologe
 Johannes Hasenkamp (1926–2013), deutscher Journalist
 Ulrich Hasenkamp (* 1949), deutscher Wirtschaftsinformatiker
 Wennemar von Hasenkamp (1444–1496), deutscher Adeliger in der Grafschaft Mark

Siehe auch:
 Hassencamp